Сарос 136 — серія сонячних затемнень сарос, що повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 71 затемнення. Почалась із часткового сонячного затемнення 14 червня 1360 і досягла кільцеподібних затемнень 8 вересня 1504 року. Гібридне затемнення трапилось в цій серії шість разів: від 22 листопада 1612 до 17 січня 1703 року. Стадія повних затемнень триває від 27 січня 1721 до 13 травня 2496 року. Серія закінчиться частковим затемненням 30 липня 2622 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 7 хвилин 8 секунд 20 червня 1955 року.

Нині саме в серії Сарос 126 бувають найдовші повні сонячні затемнення. Шість найдовших повних затемнень ХХ ст. належали до цієї серії, в тому числі три з них довші за 7 хвилин. Також їй належить найдовше повне затемнення ХХІ ст., яке відбулося 22 липня 2009 року тривалістю 6 хвилин 39 секунд, а загалом три найдовші повні затемнення цього століття. Нині кожне наступне затемнення цього саросу стає трохи коротшим і його випередить затемнення серії Сарос 139, чиї затемнення навпаки стають довшими. Це трапиться 11 травня 2078 року. Загалом в рамках серії відбудуться 44 повні затемнення. Їй також належить найбільш центральне повне затемнення в проміжку від 1209 до 2718 року і затемнення з найбільшою величиною починаючи від 540 року — 11 липня 1991 року.

Сонячні затемнення

Примітки

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 136 на сайті НАСА

Сарос